Tri FM (abreviatura de Tribuna FM) é uma estação de rádio brasileira de Santos com atuação em toda a Baixada Santista, a emissora faz parte do Grupo Tribuna, que também detém o jornal diário, A Tribuna, o jornal de anúncios Primeiramão (Santos e Campinas), e a TV Tribuna, emissora afiliada à TV Globo.

História 

A Rádio Tribuna FM de Santos foi inaugurada em 10 de maio de 1981 com transmissão, ao vivo, para todo o litoral Paulista (de Peruíbe a São Sebastião). Operava, em princípio, na frequência de 104,1 mhz, mudando-se, em setembro de 1982, para a atual frequência de 105,5 mhz. Desde a data de inauguração, seus estúdios estiveram instalados no Centro de Santos, na Rua João Pessoa, nº 129 e sua torre de transmissão está localizada em um dos pontos mais altos da cidade, o Monte Serrat. Em 2018, a emissora se mudou para o Tribuna Square (na mesma sede da TV Tribuna) no número 350 da mesma Rua João Pessoa ganhando novos estúdios modernos no complexo. Em 2021, um levantamento do Ibope, apontou a Tri FM como a líder de audiência na Baixada Santista, sendo a emissora mais ouvida da região.

Ver também 
 TV Tribuna
 Primeiramão

Ligações externas 
 
 
 

Grupo Tribuna
Tri FM
Estações de rádio fundadas em 2007